Бондарович Анатолій Мартинович — український художник-пейзажист та графік.
 Бондарович Дмитро Ярославович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища